Газовик — работник газовой промышленности.

Футбольные и хоккейные клубы 
 Россия
 «Газовик» — прежнее название футбольного клуба «Оренбург».
 «Газовик», «Газовик-Газпром» — прежние названия ныне не существующего футбольного клуба «СОЮЗ-Газпром» из Ижевска.
 «Газовик» — прежнее название хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени.
 «Газовик» — прежнее название молодёжного хоккейного клуба «Тюменский Легион».
 Украина
 «Газовик-ХГД» — футбольный клуб из Харькова.
 «Газовик-Хуртовина» — любительский футбольный клуб (также носил название «Газовик») из Комарно.
 «Газовик-Скала» — прежнее название футбольного клуба «Скала» из Стрыя.
 Белоруссия
  — футбольный клуб из Витебска.

Стадион 
 «Газовик» — футбольный стадион в Оренбурге.